-{UTC-4:30}- је једна од временских зона. 

Користи се као званично време у:

 - Венецуеланско стандардно време -{(VST)}- је у употреби током целе године.

Временске зоне

cs:Časové pásmo#UTC-4.30, Q†